5-я церемония вручения наград премии «Сезар» (также известной как Ночь Сезара ()) за заслуги в области французского кинематографа за 1979 год состоялась 2 февраля 1980 года в концертном зале «Плейель» (Париж, Франция). Президентом церемонии выступил актёр Жан Маре.

Список лауреатов и номинантов 
Количество наград/:
 3/6: «Тэсс»
 0/5: «И… как Икар» / «Чёрная серия»
 2/4: «Дон Жуан»
 1/4: «Свет женщины» / «Холодные закуски»
 1/3: «Уловка»
 0/3: «Смелей бежим»
 1/2: «Гуляка»
 0/2: «Странная девчонка» / «Сёстры Бронте» / «Парсифаль Галльский»
 1/1: «Война полиций» / «Удар головой» / «Сбежавшая любовь» / «Маленький Пьер» / «Собачий разговор» /  «Манхэттен»

Основные категории

См. также 
 «Оскар» 1980 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 «Золотой глобус» 1980 (премия Голливудской ассоциации иностранной прессы)
 BAFTA 1980 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сатурн» 1980 (премия за заслуги в области фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты 5-й церемонии на официальном сайте Академии искусств и технологий кинематографа 
 Лауреаты и номинанты премии «Сезар» в 1980 году на сайте IMDb
 Prix et nominations: César 1980
 Организаторы и участники 5-й церемонии на сайте IMDb

1980
Кинопремии 1980 года